Soupisky mužstev na mistrovství světa ve fotbale 2010 (skupina G) uvádějí seznamy hráčů reprezentačních mužstev Portugalska, Brazílie, Severní Koreje a Pobřeží slonoviny, která hrála na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině G.

Trenér: Carlos Queiroz

Trenér:  Dunga 31. 10. 1963

Trenér:  Kim Čong-hun 1. 9. 1956

Trenér:  Sven-Göran Eriksson 5. 2. 1948

Poznámky 

Mistrovství světa ve fotbale 2010